В отборочную группу 5 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Нидерланды, Норвегия, Чехия, Беларусь, Мальта и Люксембург. Матчи проходили с 6 сентября 1994 года по 15 ноября 1995 года.

Победитель группы, Чехия, напрямую вышла в финальную стадию Евро-96. Нидерланды и Норвегия набрали равное количество очков, голландцы расположились выше в турнирной таблице за счёт лучших результатов в очных встречах. Нидерланды получили возможность сыграть стыковой матч за выход на Евро.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
6 мячей
  Патрик Бергер

5 мячей
  Сергей Герасимец

4 мяча
  Марк Овермарс
  Кларенс Зеедорф

3 мяча
  Радек Друлак
  Хорст Зигл
  Рональд Де Бур
  Вим Йонк
  Юри Мюлдер
  Брайан Рой
  Хеннинг Берг
  Ян Оге Фьёртофт
  Хьетиль Рекдаль

2 мяча
  Томаш Скугравый
  Эйвинн Леонардсен

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 1996
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году